Władimir Longinowicz Kazienas, ros. Владимир Лонгинович Казенас (ur. 14 kwietnia 1941) – kazachstański i radziecki entomolog, doktor nauk biologicznych, znany specjalista od Crabronidae, hymenopterolog, profesor, kierownik laboratorium entomologii w Instytucie Zoologii Kazachstańskiej Narodowej Akademii Nauk odkrywca kilkudziesięciu nowych gatunków owadów, autor ponad 30 książek naukowych i naukowo-popularnych.

Dzieła
 Роющие осы Казахстана и Средней Азии. Определитель, Алма-Ата 1978.
 Роющие осы-церцерисы Средней Азии и Казахстана, Алма-Ата 1984.
 Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) Казахстана и Средней Азии, их морфология, биология, распространение, систематика и хозяйственное значение: Дис. докт. биол. наук, приложение, Алма-Ата 1986.
 Биология роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae) Казахстана и Средней Азии, Алма-Ата 1987.
 Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae). Вып. 1. Общая характеристика семейства. Подсемейства Ampulicinae, Sphecinae. Фауна Казахстана. Т. 9, Алматы 1998.
 Роющие осы (Hymenoptera, Sphecidae) Казахстана. Вып. 2. Подсемейства Pemphredoninae и Astatinae.Алматы 2000.
 Фауна и биология роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae) Казахстана и Средней Азии, 2001.
 Роющие осы (Hymenoptea, Sphecidae) Казахстана. Tethys Entomol. Res. — Vol. 4. 2002.
 Членистоногие, опасные для здоровья и жизни человека. Алматы 2004.
 Митяев И. Д., Ященко Р. В., Казенас В. Л., Удивительный мир беспозвоночных. По страницам Красной книги Казахстана, Алматы 2005.
 Казенас В. Л., Романенко Н. Г., Основная литература о насекомых Казахстана и сопредельных территорий. Ч. 1-3, Алматы 2006.
 Казенас В. Л., А.В. Громов, В.А. Тимоханов, Опасные членистоногие Казахстана, Алматы 2007.
 Казенас В. Л., Опасные животные Казахстана, Алматы 2007.
 Казенас В. Л., Байжанов М. Х., Насекомые Кургалжынского заповедника и прилегающих территорий, Алматы 2009.
 Казенас В. Л., Жданко А. Б., По Илейскому Алатау. Ч. 1. Путешествия по хребтам и ущельям, Алматы 2012.
 Чильдебаев М. К., Казенас В. Л., Прямокрылые (тип Членистоногие, класс Насекомые), Алматы 2013.
 Казенас В. Л., Роющие осы. Алматы 2013.
 Колов С. В., Казенас В. Л., Жуки-нарывники. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2013.
 Казенас В. Л. Животные Коргалжынского заповедника. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2013.
 Казенас В. Л., Жданко А. Б., Бабочки: белянки и голубянки. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2013.
 Казенас В. Л., Жданко А. Б., Бабочки: нимфалиды и сатириды. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2013.
 Казенас В. Л., Жданко А. Б. Животные Илейского Алатау. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2013.
 Есенбекова П. А., Казенас В. Л., Полужесткокрылые. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2013.
 Жданко А. Б., Казенас В. Л., Дневные бабочки Семиречья. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.
 Казенас В. Л. и др., Стрекозы. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.
 Казенас В. Л., Насекомые Алтын-Эмельского национального парка. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.
 Казенас В. Л., Насекомые Казахстана (основные отряды). Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.
 Казенас В. Л., Насекомые Каратауского заповедника (Южный Казахстан). Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.
 Казенас В. Л., заглавие=Насекомые Чарынского национального парка. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.
 Казенас В. Л., Баркалов А. В., Мухи-журчалки. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.
 Казенас В. Л., Егоров П. В., Бабочки: Пяденицы и Совки. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.
 Казенас В. Л., Есенбекова П. А., Насекомые Сайрам-Угамского национального парка. Животные Казахстана в фотографиях, Алматы 2014.

Przypisy 

Hymenopterolodzy
Kazachscy naukowcy
Radzieccy zoolodzy
Urodzeni w 1941